Belasitsa kan syfta på:

Bulgarien 

 Belasica (bergskedja), 
 Belasitsa (distrikt i Bulgarien), Blagoevgrad, Obsjtina Petritj,